Ted Williams peut désigner :
 Ted Williams (1918-2002), joueur américain de baseball ;
 Ted Williams (1957-), ancien SDF américain, devenu un animateur sous voix off.